Карл Рудольф Захариас Абелин (, 30 мая 1867, Мальмё, Скания, Швеция — 2 января 1961, Вестра, Уусимаа, Финляндия) — шведский биолог и селекционер-помолог, автор многих книг и исследований в садовой тематике. Разработал новаторские в то время методы формирования рационального сада.

Карл Рудольф Захариас Абелин стал выдающимся шведским селекционером-помологом. Рудольф Абелин также был заинтересован в культивировании различных сельскохозяйственных культур и передавал свои навыки по уходу за садом, путешествуя по Скандинавскому региону. Приложил свою руку и знания ко многим нынешним памятникам садово-паркового искусства Швеции и Дании. Он опубликовал множество книг по садовому дизайну и садоводству.

Произведения 
 "Kvinnan och trädgården" (1890)
 "Fruktodlingsfrågan 1899: en återblick, ett önskemål" (1900)
 "Den менее trädgården: En bok för täppan och torpet" (1902), två uppl.
 "Om frukt och fruktträdsodling: En handbok för Sveriges fruktodlare" (1902)
 "Villaträdgården: en bok för sommarställen och stadsgårdar" (1903)
 "Trädgården inomhus — i krukor och jord, i glas och vatten: en bok för kvinnan och hemmet" (1904)
 "På sluttande plan: Politiskt-sociala tankar" (1905)
 "Lekstugans trädgård: en sommarbok för ungdom och smått folk" (1906)
 "Koloniträdgården: en bok för stadsbor och industrisamhällen" (1907)
 "Hemmaträdgårdens almanacka" (1908)
 "Herrgårdsträdgården: en principbok om och för de större trdgårdarne på landet" (1915)
 "Privatträdgårdens kalender: En minnesbok för icke-fackmannen" (1911)
 "Villaträdgården: En bok för villasamhällen, sommarställen och stadsgårdar" (1915)

Библиография 
 Sveriges dödbok 1947-2006, Шведская Ассоциация генеалогии, (Cd-Rom)
 Свен Страйдсберг. «Рудольф Абелин — вечный новатор» (1992)
 Ингрид Бьоркман. «Норрвикенские души — дань Рудольфа Абелин» (2006)

Примечания

Ссылки 
 Norrvikens trädgårdar

Биологи Швеции
Помологи
Селекционеры Швеции